

Втрати силових структур окупаційних сил

Січень—лютий 
{| class="wikitable sortable" style="width:100%;"
|-
! style="width:1%;"| Кількість
! style="width:2%;"| Світлина
! style="width:39%;"|Прізвище, ім'я,по батькові,місце проживання
! style="width:9%;"| Місце
! style="width:9%;"| Дата смерті/смертельного поранення
! style="width:40%;"| Обставини смерті
|-
|1
||||Корольов Іван Володимирович "Вано" командир 5 мср Слов'янськ||невідомо||1 січня 2022||невідомо
|-
|1
|||Карасюков В'ячеслав||Донецька область||5 січня 2022||невідомо
|-
|1
||||Осветинський Денис Вадимович "Якут" Якутськ||Донецька область||5 січня 2022||Загинув внаслідок поранення
|-
|1
|||Романов Віктор Анатолійович "Камаз" Моспине||Донецька область||8 січня 2022||невідомо
|-
|1
||| Поляченко Сергій Анатолійович Бугаївка, Луганська область||Донецький||14 січня 2022||загинув внаслідок мінометного обстрілу
|-
|1
|||'''Щекин Олексій Євгенійович, "Кипиш" Єнакієве||Горлівка||20 січня 2022||загинув внаслідок підриву